

Населені пункти та їхні частини
 Нова Вйоська — село в гміні Гура Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Нова Вйоська — село в гміні Нова-Весь-Велька Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нова Вйоська — село в гміні Ґубін Кросненського повіту Любуського воєводства
 Нова Вйоська — село в гміні Любжа Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Нова Вйоська — село в гміні Севеж Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Нова Вйоська — село в гміні Кшижановіце Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Нова Вйоська — село в гміні Ольшувка Кольського повіту Великопольського воєводства
 Нова Вйоська — осада в гміні Ґардея Квідзинського повіту Поморського воєводства

Примітки